Hållsta kan syfta på

Hållsta, Eskilstuna kommun – en tätort i Eskilstuna kommun
Hållsta, Gnesta kommun – en tätort i Frustuna socken
Hållsta, Hudiksvalls kommun – en tidigare småort i Hälsingtuna socken
Hållsta, Norrtälje kommun – en by i Lohärads socken